es un personaje ficticio del anime Medabots, cuyo nombre es la abreviación de Metal Beetle (escarabajo metálico) y apareció por primera vez en el videojuego de Game Boy Color Medarot 2.

Historia 
En el anime, Metabee es un viejo medabot del tipo escarabajo hércules (KBT) cuya especialidad en combate es el ataque "lanzamisiles". Posee una medalla rara, por lo que es capaz de usar la medafuerza.

Su dueño es Ikki Tenryou, y ambos son los protagonistas del anime.

Al inicio de la serie, Metabee se comporta como un cabeza hueca y se considera un medabot independiente y sin dueño.

Con el tiempo acabará confiando en su medaluchador y volviéndose más simpático, aunque con el espíritu de la lucha que poseen todos los medabots

En el pasado Metabee había tenido otro dueño, pero este poseía la medalla ,la cual es el alma del medabots, que ahora posee Arcbettle del medaguerrero espacial X. Metabee y su antiguo dueño Henry (el mismo que le vende las medapartes de metabee a Ikki)compitieron en el campeonato mundial de robobatallas donde se dio el hecho conocido como los 10 días de oscuridad siendo estos en cierta forma responsables de que este hecho ocurriera. El metabee actual posee una medalla diferente que fue encontrada por Ikki en el río.

En los videojuegos 
Metabee hace aparición por primera vez en Medarot 2 en la versión Kabuto. En dicho juego, Ikki va a la tienda de Henry y con el dinero de su mama (que se suponía era para compra la comida de la cena) compra una versión mejorada del Metal Beetle (modelo predecesora de Metabee) y se inicia en las robobatallas venciendo, primero, a Arika y su medabot Sailormulti y finalmente a los Screws y sus medabots Peppercat, Totalizer y Kroserdog (quienes posteriormente serían nuevamente derrotados por Koji y su Sumilidon).

Variantes del KBT

Metal Beetle 
Es el modelo predecesor de Metabee aparecido en el juego original y bajo la tutela de Henry (en ese entonces de 12 años). Posee exactamente las mismas características que su sucesor, la diferencia se encuentra en el diseño de sus medapartes (las de Metabee son más estilizadas) y su color grismate en contraste al color dorado de Metabee. Este modelo nunca es visto en la serie animada pero se supone que el Metabee de Ikki es el Metal Beetle que utilizó Henry en su infancia.

Bayonet 
Bayonet es un modelo KBT modificado por el Dr Hebereke/Metamalo (quien también es su medaguerrero). A diferencia de Metabee, sus medapartes se encuentran blindadas lo que le da mayor resistencia pero lo vuelven más lento. Otra diferencia es su color dorado con negro y el diseño de sus medapartes, además, carese del rifle característico de Metabee en su lugar posee un brazo metralleta similar al del brazo izquierdo. En el anime es visto un ejército de Bayonets a las órdenes de Metabee en un flaskbacks sobre el pasado de los medabots.

Kantaroth 
Kantaroth, al igual que Bayonet, es un modelo KBT modificado por su medaguerrero Rintaro. Posee las mismas habilidades de Metabee, solo su color verde-amarillo y su diseño (sus medapartes son más cuadradas que las de Metabee) lo diferencian del Metabee original. En el anime también se encuentra bajo las órdenes de Rintaro, quien admira a Hikaru "Henry" Agata quien poseía un KBT, y provoca un gran caos en la ciudad culpando inintencionalmente a Metabee debido al parecido de ambos, además de que en ese momento el único medabot tipo KBT era metabee.

Saikachi 
Saikachi es el modelo más reciente del KBT y el Medabot propiedad de Ikki tras reemplazar a Metabee en Medarot 3 y Medarot 4. Su color es más claro que el de Metabee y posee una habilidad especial llamada Medachange (Medacambio), esta habilidad le permite a Saikachi transformarse en una especie de cartin así como en un cañón. Saikachi aparece en la tercera temporada del anime, para derrotar al Desperado de Ginkai, pero conservando el nombre de Metabee. Es sumamente poderoso.

Blackbeetle 
Blackbeetle es el segundo modelo más reciente del KBT y figura como el equivalente femenino de Saikachi (aunque en el doblaje inglés cambiaron su género a masculino). posee las mismas habilidades y Medachage que Saikachi solo varían su color negro (lo cual hace que la confundan con un Bayonet) y la venda metálica que cubre su ojo izquierdo. Otra diferencia es que sus medapartes fueron desarrolladas para centrarse en la fuerza bruta restándole importancia a la velocidad. Blackbeetle aparece en la tercera temporada de Medabots como una Kilobot propiedad de Kam, es una de las pocas que posee incorporada la medalla Neo-X que le permite tener personalidad propia.

Otras variantes 
 Arcbeetle: Un medabot tipo KBT comandado por Henry en su identidad del Medaguerrero Espacial X aunque también lo ha utilizado siendo el Renegado Fantasma. Es sumamente poderoso, casi invencible, capaz de acabar con tres medabots a la vez ejerciendo un disparo láser sumamente cargado al que Henry gusta llamar La Prominencia. Muchos creen que posee la medalla original de Metabee, sin embargo el mismo Henry, como el Medaguerrero Espacial X, dan a entender en la serie(durante los 2° 1 días de oscuridad, provocados por el choque de Metabee y Warbandit) que la medalla original de Metabee fue destruida por el cuando era el Medaguerrero Fantasma, durante los primeros 10 días de oscuridad; hecho que dio por terminado a estos.

 Arcbeetle-Dash (Arc-Dash): es el modelo sucesor de Arcbeetle. Posee todos los ataques que su versión original (aunque no tan poderosos) y se encuentra totalmente modificado para ejercer el Medachange así como un Medacombo con Tyrelbeetle, un medabot tipo KWG.

Véase también 
 Medabots
 Anexo:Medabots
 Anexo:Personajes de Medabots

Medabots
Personajes de manga y anime